Rare Earth («Редкоземельные элементы») — американская рок-группа, образовавшаяся в  году в Детройте, Мичиган, исполнявшая фанк-рок с элементами музыки соул, и ставшая первой «белой» группой, получившей контракт с лейблом Motown Records, который создал филиал Rare Earth Records, названный в её честь. Пик популярности Rare Earth пришёлся на 1970—1972 годы, когда четыре альбома группы входили в первую «тридцатку» списков «Биллборда», а в первую десятку Billboard Hot 100 поднимались синглы «(I Know) I’m Loosing You» (#7, 1970), «Get Ready» (#4, 1970) и «I Just Want to Celebrate» (#7, 1971).

История группы 
История Rare Earth началась с образованием в Детройте ритм-энд-блюзовой группы The Sunliners, в состав которой входили саксофонист Джил Бриджес () и барабанщик Пит Ривера ().

Дискография 
 Студийные альбомы 
 1968 — Dreams/Answers
 1969 — Get Ready
 1969 — Generation 
 1970 — Ecology
 1971 — One World
 1972 — Willie Remembers
 1973 — Ma
 1975 — Back to Earth
 1976 — Midnight Lady
 1977 — Rarearth
 1978 — Band Together
 1978 — Grand Slam
 1982 — Tight and Hot (канадский релиз)
 1993 — Different World
 2005 — Rare Earth
 2008 — A Brand New World

Ссылки 
 "Rare Earth" в рок-энциклопедии rockfaces.ru

Примечания 

Рок-группы США
Музыкальные коллективы из Детройта
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1968 году
Исполнители Motown
Группы психоделического рока из США